Рафаэль Финкель (; 1951, Чикаго, США) — американский учёный в области информатики, профессор Кентуккийского университета. Является автором сетевого энциклопедического словаря хакерского сленга «Jargon File», «An Operating Systems Vade Mecum», книги об операционных системах, а также «Advanced Programming Language Design», вводной книги о парадигмах программирования. Рафаэль Финкель и  являются авторами структуры данных квадродерева.

Биография 
Финкель родился в Чикаго. Поступил в Чикагский университет, где получил степени бакалавра математики и магистра педагогики. Затем получил степень PhD в Стэнфордском университете под руководством Винтона Серфа.

Финкель получил место в Висконсинском университете в Мадисоне после завершения докторантуры и оставался там с 1976 до 1987 — до момента, когда получил место в Кентуккийском университете.

Ссылки 
 Homepage at the University of Kentucky
 ftp://ftp.cs.uky.edu/cs/manuscripts/vade.mecum.2.pdf - An Operating Systems Vade Mecum
 ftp://ftp.aw.com/cseng/authors/finkel/apld/ - Advanced Programming Language Design
 https://web.archive.org/web/20120717071326/http://goanna.cs.rmit.edu.au/~santhas/research/paper1/node4.html 
 Seminar notice including biography

Учёные в области информатики США
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Стэнфордского университета
Преподаватели Кентуккийского университета